Molekulska formula -{C14H10Cl4}- se može odnositi na:

 Mitotan
 Dihlorodifenildihloroetan